Illuminations – siedemnasty album studyjny Wishbone Ash.

Lista utworów 
 Mountainside
 On Your Own
 Top of the World
 No Joke
 Tales of the Wise
 Another Time
 A Thousand Years
 The Ring
 Comfort Zone
 Mystery Man
 Wait Out the Storm
 The Crack of Dawn

Twórcy albumu 
 Andy Powell – gitara, wokal
 Tony Kishman – wokal
 Roger Filgate – gitara basowa, gitara
 Mike Sturgis – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy Wishbone Ash